Cette page contient les pages d'homonymie de Île, Ìle, Ile et ILE.

Île est un nom qui peut désigner :
 île, une masse de terre entourée d'eau ;
 Île, un roman de Aldous Huxley paru en 1962 ;
 Île, un film grec réalisé par Christos Dimas et sorti en 2009 ;
 Île, une œuvre de Nicolas Floc'h située dans la ville de Reims dans la Champagne-Ardenne ;
 île, la lune dans la mythologie basque ;
 Île, l'ancien nom du quartier latin de Liège.

Ìle est un nom qui peut désigner :
 Ìle, le nom gaélique de Islay.

Ile est une abréviation qui peut désigner :
 isoleucine, un acide .

ile est un code qui signifie :
 ile, l’occidental, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

ILE est un sigle qui peut désigner :
 Institución Libre de Enseñanza ou Institution libre d'enseignement, une célèbre tentative pédagogique réalisée en Espagne au xixe siècle, inspirée de la philosophie de Karl Christian Friedrich Krause (krausisme).

Art

Chanson 
Île, chanson de Jean-Michel Caradec

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre